Tha Absolute Truth é um álbum de estúdio do rapper Big Tuck, e marca sua estréia como contratado de uma grande gravadora.

Faixas 
 "Monsta"
 "Welcome To Dallas"
 "In Da Hood" (featuring Fat B & Tum Tum)
 "We The Truth"
 "I Know U Want That" (featuring Chamillionaire & Tum Tum)
 "That What's Up" (featuring Dre)
 "Bottom Bitch" (featuring Sleepy Lee)
 "Texas Takeova" (featuring Bun B)
 "Tussle" (featuring Tum Tum & Slim Thug)
 "U Can't See Me" (featuring Double T. & Lil Ronnie)
 "Ain't No Mistaken" (featuring Erykah Badu)
 "Stop At The Light"
 "I'm A Ridah"
 "Dippin In Da Lac" (featuring Paul Wall)
 "Meet Me On The Floor" (featuring Addiction & Tite)
 "Rush"

Álbuns de 2006
Álbuns de rap